Карабие () — топоним в Казахстане:
 Карабие — озеро (болото) в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Карабие — древние захоронения в Карагандинской области.